Název Čertova pláň označuje vrcholy:

 Čertova pláň (Krkonoše) (973,9 m) – vrchol v  Krkonošských rozsochách, jihovýchodně od Rýžoviště v okrese Semily
 Čertova pláň (Plaská pahorkatina) (577,3 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, jihozápadně od Olbramova v okrese Tachov